Оробейко — білоруське прізвище.

 Оробейко Іван Сергійович — білоруський поет
 Оробейко Яна Іванівна — білоруська політично ув'язнена

Прізвища на -ко